Bad Liar (canção de Selena Gomez), 2017
Bad Liar (canção de Imagine Dragons), 2018

Desambiguações de música